Noël bezeichnet:

 Noël, einen französischen männlichen Vornamen und Familiennamen
 (1563) Noël, einen Asteroiden
 Gert Noël, einen belgischen Unternehmer
 Lucien Noël, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Noël-Cerneux, eine Gemeinde im französischen Département Doubs
 NOEL, einen Endpunkt in der Toxizitätsbestimmung
 Noel Hill (Hügel), Hügel auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Noel, Berg im Palmerland, Antarktika
 Noel (Film), Spielfilm von Chazz Palminteri (2004)
 französische Bezeichnung für Weihnachten bzw. Weihnachtslied 
 Noël-Kompositionen (siehe Noël varié)

Siehe auch:
 Nohel
 Noell
 Baron Noel-Buxton
 Dick Noel